Бой у мыса Спартель () — бой между британским флотом лорда Хау и соединенным испано-французским флотом Луиса де Кордоба, произошедший 20 октября 1782 года на подходах к Гибралтару, в ходе Американской войны за независимость.

Предыстория 
C 11 по 18 октября лорд Хау успешно провел в Гибралтар конвой снабжения, пополнивший припасы осажденной крепости на целый год. Шторм от W в предыдущие дни загнал испанскую эскадру в бухту Альхесирас и помешал ей перехватить конвой. 13 октября она все же вышла в море, но была отнесена к востоку и, по недосмотру или намеренно, там и держалась. Когда 15-го ветер отошел к осту, она была уже слишком далеко для того, чтобы напасть на конвой.

19 октября операция снабжения Гибралтара была закончена, и лорд Хау снова вышел в море. Испанский флот при поддержке французов (в общей сложности 45 линейных кораблей) попытался вызвать его на бой. Но он был не склонен стражаться прямо в проливе, стесненный берегами и течением. Будучи по-прежнему в меньшинстве, он нуждался в просторе для маневра.

Просто уходить, имея на хвосте испанцев он тоже не мог: это давало испанцам возможность захватывать отставших по одному. Хотя британские корабли были обшиты медью и имели преимущество в ходе, такая возможность не исключалась.

Ход боя 
На рассвете 20 октября два флота обнаружили друг друга в 18 милях от мыса Спартель на Варварийском берегу. На этот раз Хау привелся к ветру и почти остановил свой флот, обстенив марсели. Таким образом, он дал испанцам выбор — вступить в бой или уклониться по желанию.

Кордоба скомандовал общую погоню, невзирая на соблюдение строя. Для испанцев, среди которых были особенно медленные, например флагманский Santisima Trinidad, это был единственный способ сблизиться. Примерно к часу пополудни расстояние между флотами сократилось до 2 миль — вдвое больше максимальной дальности огня. Франко-испанские корабли были с наветра и правее. Santisima Trinidad к этому времени добрался до центра линии, которую испанцам пришлось строить снова.

За это время Хау сомкнул линию, таким образом сосредоточив свои 34 корабля против 31 противника. Стандартный контр-ход в таких случаях — охват короткой линии с концов. Но преимущество хода британцев не позволяло противнику такого маневра. Вместо этого часть его кораблей, в том числе два трехдечных, оказались фактически вне боя.

В 5:45 пополудни головные испанцы открыли огонь. Последовал обмен залпами, причем оба флота продолжали движение; британцы постепенно вытягивались вперед, не вступая в ближний бой. Перестрелка прекратилась с темнотой. Потери в людях были примерно равны с обеих сторон.

Утром 21 октября флота разделяло примерно 12 миль. Кордова исправил повреждения и был готов продолжить бой, но этого не произошло. Пользуясь отрывом, Хау увел флот в Англию. 14 ноября он вернулся в Спитхед.

Последствия 
Бой не принес решительной победы никому. Но британцы завершили важную операцию, не потеряв ни одного корабля. Флот отвел угрозу нового штурма Гибралтара. По сути, осада была снята. Все это подняло дух британцев после недавних потерь (масштабы победы при островах Всех Святых еще не были известны до конца) и улучшило позиции их дипломатии на начавшихся вскоре мирных переговорах.

Королевский флот доказал своё превосходство над испанским. По замечанию одного французского офицера, «количество исчезло перед качеством». Большая доля заслуги в этом лично адмирала Хау. Очередной раз он продемонстрировал свой тактический гений, проявлявшийся лучше всего в трудные моменты. Все тот же Шевалье пишет, что быстрое восприятие, точная оценка и быстрота принятия решений британским командующим обеспечили успех. Не подвели и его капитаны: «не было ни столкновений, ни ошибок в разборе сигналов, ни в исполнении» — оправдали себя подготовка, инструктирование и введенная адмиралом новая сигнальная книга.

Испанский флот после этого оценил важность обшивки медью, но страна отставала в исполнении этой меры. В течение всего века паруса испанцы были в роли догоняющих.

Силы сторон

Литература 
 Schlomberg, Isaac. Naval Chronology, or A Historical Summary of Naval and Maritime Events, from the Time of the Romans to the Treaty of Peace 1802, 1802. (Kessinger Publishing, repr. 2009). ISBN 1-104-45090-9

Ссылки 
 Combate de Espartel. 20 de octubre de 1782

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения Войны за независимость США
Морские сражения Великобритании
Морские сражения Франции
Морские сражения Испании
Сражения в Атлантическом океане
Сражения 1782 года
Октябрь 1782 года
Морские сражения XVIII века